Султанаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Султанаево — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Султанаево — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Султанаево — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.